Albert Bodard (1883-1969), diplomate français ; Il apparait aussi comme Arthur Bodard sur le site de la BnF 
 Louis Victor Bodard (1765-1799), membre de l'expédition d'Égypte ;
 Lucien Bodard (1914-1998), écrivain et journaliste français ; fils de Albert Bodard
 Mag Bodard (1916-2019), productrice française de cinéma et de télévision ;
 Aliette de Bodard (1982-), autrice française de science-fiction et de fantasy ;
 Pierre Bodard (1881-1937), peintre français ;
 Christophe Bodard (1963-), artisan caricaturiste français.